Vickers Mk F — трофейный танк Т-26, был захвачен армией Финляндии во время Советско-Финской войны в 1940 году, после захвата армия Финляндии переименовала трофейные Т-26 в Vickers Mk F. Также армия Финляндии посчитало изменить орудие и назвать его Psvk-36.

Прототипы 
 Т-26 — захвачен.
 Vickers Mk E — первоначальная башня Vickers Mk F была взята с Vickers Mk E.

Модификации 
 Vickers Mk F — Новая башня смененная с Vickers Mk E на башню Т-26.
 20K — Новое орудие, увеличена бронепробиваемость.
 Vickers Mk G — модифицированная версия Vickers Mk F.
 Vickers Mk F-II  - модифицированный танк Vickers Mk F, известно что корпус был похож на корпус от танка T-26, в башня больше напоминала БТ-2
 Vickers Mk F-IIA - модифичированный Vickers Mk F-II, имел орудие American la France J 12 от польского танка 10TP

Операторы 
  Финляндия — Vickers Mk F были захвачены у РККА.

  — танки Т-26.

Танки по алфавиту
Танки Финляндии
Лёгкие танки
Танки Советско-Финляндской войны